Belasica kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Belasica, bergskedja i Bulgarien och Nordmakedonien, 
 Belasitsa (distrikt i Bulgarien), Blagoevgrad, Obsjtina Petritj,

Kosovo 

 Belasica (Kosovo), berg,